Циклопія (рослина)
 Циклопія (аномалія) - наявність лише одного ока